Colégio Santo Agostinho pode referir-se a:

Colégio Santo Agostinho (Belo Horizonte)
Colégio Santo Agostinho (Leblon)

Desambiguação